Die Abkürzung IALA steht für:
 International Auxiliary Language Association, Gesellschaft für eine internationale Hilfssprache
  International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, früher International Association of Lighthouse Authorities ist ein Internationaler Verband der Seezeichenverwaltungen.

IALA-A und IALA-B sind die Bezeichnungen für:
 zwei Regionen der Betonnung im Lateralsystem

Abkürzung